L'édition 2017 du tournoi de tennis de Québec se déroule du 11 au  sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Alison Van Uytvanck remporte l'épreuve en simple, Tímea Babos et Andrea Hlaváčková celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Julia Boserup et Kayla Day, de la Britannique Heather Watson, de la Canadienne Eugenie Bouchard, de l'Italienne Camila Giorgi et des Roumaines Ana Bogdan et Patricia Maria Țig. Elles sont respectivement remplacées par Jamie Loeb, Lucie Hradecká, Asia Muhammad, Marina Erakovic, Grace Min, Sofia Kenin et Sachia Vickery.

Lauréates 
Alison Van Uytvanck remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Tímea Babos.

En double, Tímea Babos et Andrea Hlaváčková remportent leur  ensemble en battant en finale Bianca Andreescu et Carson Branstine. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Québec
Sport au Québec en 2017
Tennis en septembre 2017